

Cinema
The Tribe (Plemya) – film del 2014 diretto da Myroslav Slaboshpytskiy

Musica 
 Tribe – gruppo musicale rock statunitense
 Tribe – album di Bernie Taupin del 1987
 Tribe – album dei Sadist del 1996
 Tribe – EP dei Soulfly del 1999
 Tribe – album dei Queensrÿche del 2003
 Tribe – album di Enrico Rava del 2011
 Tribe – termine generico che identifica il gruppo organizzatore di un free party
 Tribe Magazine – rivista musicale dedicata al rock

Sport 
 Tribe – soprannome dei Cleveland Indians, squadra di baseball statunitense

Televisione 
 Vendetta nell'oceano (Tribe) – miniserie televisiva del 1999 diretto da George Trumbull Miller
The Tribe – serie televisiva neozelandese
The Tribe – film TV del 1998 diretto da Stephen Poliakoff